Домингуш да Силва Каштру (; ) — португальский легкоатлет, специалист по бегу на длинные дистанции, кроссу и марафону. Выступал на профессиональном уровне в 1984—2004 годах, чемпион Игр доброй воли в Москве, серебряный призёр чемпионата мира, победитель ряда крупных стартов на шоссе, в том числе Парижского марафона, Роттердамского марафона, серебряный призёр Нью-Йоркского марафона. Участник четырёх летних Олимпийских игр.

Биография 
Домингуш Каштру родился 22 ноября 1963 года в районе Ферментелуш округа Авейру. Тренировался вместе со своим братом-близнецом Дионизиу, который впоследствии тоже стал успешным бегуном-стайером.

Впервые заявил о себе на международном уровне в сезоне 1982 года, когда вошёл в состав португальской национальной сборной и выступил на кроссовом чемпионате мира в Риме, где в гонке юниоров занял 59-е место.

В 1986 году одержал победу на чемпионате Португалии в беге на 5000 метров. В беге на 10 000 метров был лучшим на впервые проводившихся Играх доброй воли в Москве, финишировал пятым на чемпионате Европы в Штутгарте.

В 1987 году в дисциплине 5000 метров выиграл серебряную медаль на чемпионате мира в Риме, уступив только титулованному марокканцу Саиду Ауита.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле — в финале бега на 5000 метров с результатом 13:16.09 пришёл к финишу четвёртым.

В 1990 году финишировал седьмым на чемпионате мира по кроссу в Экс-ле-Бен.

На чемпионате мира 1991 года в Токио стал пятым на дистанции 5000 метров.

В 1992 году вместе со своими соотечественниками стал серебряным призёром на домашнем чемпионате мира по экидену в Фуншале. На Олимпийских играх в Барселоне занял 11-е место в беге на 5000 метров, тогда как в дисциплине 10 000 метров сошёл во время предварительного квалификационного этапа.

На чемпионате мира 1993 года в Штутгарте не вышел в финал 10 000 метров.

В 1994 году на чемпионате Европы по кроссу в Алнике стал серебряным призёром в личном зачёте и тем самым помог соотечественникам выиграть мужской командный зачёт. Также бежал 5000 и 10 000 метров на чемпионате Европы в Хельсинки, финишировал пятым на Нью-Йоркском марафоне.

В 1995 году в беге на 10 000 метров занял 11-е место на чемпионате мира в Гётеборге. Превзошёл всех соперников на Парижском марафоне.

В 1996 году был шестым на Лондонском марафоне. На Олимпийских играх в Атланте показал в марафонском забеге результат 2:18:03, расположившись в итоговом протоколе соревнований на 25-й строке.

В 1997 году с личным рекордом 2:07:51 одержал победу на Роттердамском марафоне, затем стал шестым в Нью-Йорке. Помимо этого победил в командных зачётах на домашнем кроссовом чемпионате Европы в Оэйраше и на Европейском вызове по бегу на 10 000 метров в Баракальдо. На чемпионате мира в Афинах был шестым в дисциплине 10 000 метров.

В 1998 году выиграл командный зачёт на Европейском вызове по бегу на 10 000 метров в Лиссабоне.

В 1999 году был восьмым на Лондонском марафоне и вторым на Нью-Йоркском марафоне. На чемпионате Европы по кроссу в Веленье стал пятым и вторым в личном и командном зачётах соответственно.

На кроссовом чемпионате мира 2000 года в Виламуре добавил в послужной список бронзовую награду командного зачёта. Принимал участие в Олимпийских играх в Сиднее — в марафоне с результатом 2:16:52 занял 18-е место.

В 2001 году показал 56-й результат на чемпионате мира по полумарафону в Бристоле.

В 2003 году среди прочего занял 18-е место на Берлинском марафоне.

Завершил профессиональную карьеру по окончании сезона 2004 года.

Примечания 

Бегуны на длинные дистанции Португалии
Бегуны по пересечённой местности Португалии
Марафонцы Португалии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы Игр доброй воли по лёгкой атлетике
Чемпионы Португалии по лёгкой атлетике
Победители Парижского марафона